Gita puede hacer alusión a:
Los siguientes Textos Hindú:
Bhagavad-gītā
Gīta Govinda